Spizellomycetaceae är en familj av svampar. Spizellomycetaceae ingår i ordningen Spizellomycetales, klassen Chytridiomycetes, divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Spizellomycetaceae